Жером Эжен Коджа (;  — ) — французский (корсиканский) , первооткрыватель комет и астероидов, который работал в Марсельской обсерватории. В период с 1868 по 1899 год им было открыто в общей сложности 5 астероидов. Он также стал первооткрывателем нескольких комет, в том числе довольно яркой долгопериодической кометы C/1874 H1, а также короткопериодической кометы Кроммелина (27P/Crommelin) и кометы кометы Стефана — Отерма, которую он первоначально по ошибке принял за туманность.

В 1916 году он был награждён премией имени Лаланда Французской Академии Наук.

См. также 
 Джордж Мэри Сирл
 Фернан Курти
 Эдвард Боуэлл

Примечания

Ссылки 
 Jerome Eugene Coggia
 
 
 
 

Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет